Mirror Image (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
In strijd met de waarheid, een sciencefictionroman van Michael G. Coney
Mirror Image (verhaal), een kort verhaal van Isaac Asimov
Mirror Image (Joey Pearson), een album van Joey Pearson
Mirror Image (Cerebral Stroke), een muziekalbum van Cerebral stroke
Mirror Image (Quantum Leap), de laatste aflevering van de serie Quantum Leap
Mirror Image (uitgever), een uitgever van videospellen